Konstantin Vassiljev (Tallinn, 16 augustus 1984) is een Estse voetballer, die speelt als middenvelder. Hij staat sinds 2017 onder contract bij de Poolse club Piast Gliwice. Hij werd driemaal uitverkoren tot Estisch voetballer van het jaar: 2010, 2011 en 2013.

Interlandcarrière
Onder leiding van de Nederlandse bondscoach Jelle Goes maakte Vassiljev zijn debuut voor het Estisch voetbalelftal op 31 mei 2006 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1–1). Hij trad in die wedstrijd na 66 minuten aan als vervanger van Vjatšeslav Zahovaiko. Op vrijdag 6 september 2013 scoorde hij twee keer tegen het Nederlands elftal in het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap 2014 (eindstand 2–2). Voor rust maakte hij met een afstandsschot de gelijkmaker, om vervolgens na rust met een lob doelman Michel Vorm nogmaals te passeren.

Erelijst
 Levadia Tallinn Landskampioen
 2004, 2006, 2007
Beker van Estland
 2004, 2005, 2007 Nafta Lendava
Estisch voetballer van het jaar
 2010 FC Koper
Estisch voetballer van het jaar
 2011 Amkar Perm
Estisch voetballer van het jaar
 2013Zilveren Bal ("Hõbepall")
 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Estische voetbalelftal
 Lijst van spelers van Jagiellonia Białystok
 Lijst van spelers van FC Koper
 Lijst van spelers van FC Levadia Tallinn

Estisch voetballer